Sötétség, a fény ellentéte
Sötétség, 2016-ban bemutatott amerikai természetfeletti horrorfilm, melyet Greg McLean rendezett
Sötétség, egy sci-fi, thriller műfajába tartozó sorozat, amelyet Baran bo Odar és Jantje Friese alkottak